Social Security Fund peut renvoyer à:
 National Social Security Fund du Kenya
 National Social Security Fund de Tanzania
 National Social Security Fund d'Uganda
 National Social Security Fund de Chine